Bought and Sold – pierwszy album szwedzkiej grupy Intensity.

Lista utworów 
 Silenced
 Backstabber
 Inside our minds
 Fed up!
 Fist hidden fear
 Un mundo mejor
 Eroticise equality
 Make sure
 Some friend
 Still there
 What gives you the right?
 Lame excuses
 You complain
 Civilization

Minialbumy wydane w roku 1996